Barna Béla (1897–1958) labdarúgó-játékvezető
 Barna Béla (1909–1990) matematikus
 Barna Béla (1931–1979) növénynemesítő, kertészmérnök
 Barna Béla (1974) újságíró, fotós, főiskolai tanársegéd